KNQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Koné (Nuova Caledonia)
 knq – codice ISO 639-3 della lingua kintaq